A Stalingrad a német Accept heavy metal együttes 13. stúdióalbuma, amelyet a Nuclear Blast adott ki 2012. április 6-án. A Stalingrad 2009-es újjáalakulása óta a második olyan albuma a zenekarnak, amelyen Mark Tornillo énekel. A lemez producere Andy Sneap volt, aki a 2010-es, nagysikerű Blood of the Nations albumon is dolgozott már együtt a zenekarral.

Számlista
 Hung, Drawn and Quartered - 4:35
 Stalingrad - 5:59
 Hellfire - 6:07
 Flash to Bang Time - 4:06
 Shadow Soldiers - 5:47
 Revolution - 4:08
 Against the World - 3:36
 Twist of Fate - 5:30
 The Quick and the Dead - 4:25
 Never Forget (bónusz szám) - 4:52
 The Galley - 7:21

Zenészek
 Mark Tornillo - ének
 Wolf Hoffmann - gitár
 Herman Frank - gitár
 Peter Baltes - basszusgitár
 Stefan Schwarzmann - dob

Eladási helyezések

Album

|}

Jegyzetek 

Accept-albumok
2012 nagylemezei